Bosnië-Herzegovina
 Draževići (Ilijaš), een plaats in de gemeente Ilijaš in Bosnië-Herzegovina
 Draževići (Kiseljak), een plaats in de gemeente Kiseljak in Bosnië-Herzegovina
 Draževići (Vareš), een plaats in de gemeente Vareš in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Draževići (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš